Grand Prix Wielkiej Brytanii 1963 (oryg. RAC British Grand Prix) – 5. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1963, która odbyła się 20 lipca 1963, po raz 9. na torze Silverstone.

16. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 14. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza szóstka otrzymywała punkty według klucza 9-6-4-3-2-1. Liczone było tylko 6 najlepszych wyścigów danego kierowcy.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Konstruktorzy 
Tylko jeden, najwyżej uplasowany kierowca danego konstruktora, zdobywał dla niego punkty. Również do klasyfikacji zaliczano 6 najlepszych wyników.

Przypisy 

Wielka Brytania
1963
1963 w Wielkiej Brytanii